Belsen steht für

 Belsen (Mössingen), Stadtteil von Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Belsen (Bergen), Stadtteil von Bergen, Landkreis Celle, Niedersachsen
 englische Kurzbezeichnung für das Konzentrationslager Bergen-Belsen, Bergen, Landkreis Celle, Niedersachsen
 volkstümliche Bezeichnung des Bilsenkrauts

Belsen ist der Familienname folgender Personen:

 Jacobus Belsen (1870–1937), russisch-lettischer Maler, Zeichner, Radierer, Karikaturist und Illustrator

Siehe auch:
 Belson